Nikolaiken ist der Name west- bzw. ostpreußischer Orte:
 Nikolaiken, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Mikołajki (Kurzętnik), Ort im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nikolaiken, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Mikołajki (Młynary), Ort im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Mikołajki, Stadt und Stadt- und Landgemeinde im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nikolaiken; Forsthaus im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Mikołajki (Osada leśna), Forstsiedlung im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Mikolaiken